Corinna Dentoni e Florencia Molinero erano el detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Royal Cup NLB Montenegro 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nicole Clerico e Anna Zaja che hanno battuto in finale Mailen Auroux e María Irigoyen 4–6, 6–3, [11–9].

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Renata Voráčová (primo turno)
 Mailen Auroux /  María Irigoyen (finale)

 Inés Ferrer Suárez /  Richèl Hogenkamp (quarti di finale) 
 Tereza Mrdeža /  Ioana Raluca Olaru (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Royal Cup NLB Montenegro 2012